In Control — второй студийный альбом голландской симфо-метал группы Nemesea, выпущенный 21 июня 2007 года. Альбом был записан на студии Studio Spitsbergen в Нидерландах, микширование и мастеринг проходили на студии Galaxy studios в Бельгии.

Список композиций 
Всю музыку написал Хенрик Ян Де Йонг, также он вместе с Мэндой Офёйс написали слова к песням.

Участники записи 
 Мэнда Офёйс — вокал
 Хенрик Ян Де Йонг — гитара
 Мартейн Пронк — гитара
 Сонни Ондерватер — бас
 Стевен Баума — барабаны
 Jake Kongaika (Cubworld) — мужской вокал в песне «The Way I Feel»
 Jeroen Reitbergen — клавишные в песне «Never»
 Hans De Wild — клавишные в песне «The Way I Feel»
 Ronald Prent — микширование
 Darcy Proper — мастеринг

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы
 Тексты песен

Альбомы Nemesea